The Long Voyage Home (toneelstuk), een toneelstuk van Eugene O'Neill
The Long Voyage Home (film), een film van John Ford

Zie ook 
 Long way home (doorverwijspagina)
 Long walk home (doorverwijspagina)
 Long ride home (1988), een roman van W. Michael Gear